Tennessee – stan w USA
 Tennessee – rzeka w USA
 Tennessee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Tennessee (ang. Tennessee Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Tennessee (ang. Tennessee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Tennessee – film z 2008 roku

Zobacz też